19-й Николаевский полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины  — воинская часть Национальной гвардии Украины. Входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Место дислокации — Николаев.

На военнослужащих полка возложены обязанности по охране общественного порядка, прав и свобод граждан; конвоирование, экстрадиция и охрана осужденных. Кроме того, полк принимает активное участие в Войне в Донбассе и Вторжении России на Украину а также в охране тыла действующей армии.

История 
История подразделения начинается 18 января 1990 года с формирования 130-го отдельного специального моторизованного батальона милиции Внутренних войск МВД СССР (в/ч 5510).

2 января 1992 года батальон был переподчинен командованию Национальной гвардии Украины и вошел в состав 3-й дивизии НГУ со сменой наименования части на 7-й отдельный батальон (в/ч 7411).

17 февраля 1995 года батальон переподчиняется Министерству внутренних дел Украины и переименовывается в отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3039), а уже 17 апреля 1995 года батальон был реорганизован в 19-й специальный моторизованный полк Внутренних войск МВД Украины.

13 марта 2014 года войсковая часть 3039 была переименована в 19-й полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины.

14 октября 2021 года в Запорожье на острове Хортица, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, 19-му полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины было присвоено почетное наименование «Николаевский» .

Структура 

 1-й патрульный батальон;
 2-й стрелецкий батальон;
 3-й стрелецкий батальон 
 патрульная рота на автомобилях;
 рота боевого и материально-технического обеспечения;
 оркестр; 
 медицинский пункт.

Командование 
 полковник Кондратюк Владимир Васильевич (до 2014) 
 Оксенюк Александр Валерьевич (2016—2019) 
 полковник Сергей Вакуленко

Примечания

Ссылки 

  

Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
Национальная гвардия Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании